Bihn ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Bihn (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Joseph Bihn (1822–1893), Priester der Diözese Cleveland, Pfarrer und Gründer der „Franziskanerinnen von Tiffin“ („O.S.F. Tiffin“)